RSS  ist die Abkürzung für:
 Radio Security Service, britischer Funkaufklärungsdienst während des Zweiten Weltkriegs
 Ramsay-Skala, englisch Ramsay Sedation Score, Klassifikation der Tiefe einer Sedierung
 Rashtriya Swayamsevak Sangh, eine radikal-hinduistische Organisation
 Regional Security System, Verteidigungs- und Sicherheitsabkommen in der Karibik
 Royal Statistical Society, eine britische Gelehrtengesellschaft
 Rudolf Steiner Schule, Schulen, an denen nach der von Rudolf Steiner gegründeten Waldorfpädagogik unterrichtet wird
 Reduced Space Symbology, seit 2007 GS1 DataBar, ein Strichcode, siehe Strichcode#RSS
 Regenwasser Schmutzwasser und sonstige Medien, Systembezeichnung, siehe Flüssigboden#RSS
 Religieuses du Saint Sacrement de Valence, siehe Schwestern vom Heiligen Sakrament von Valence
 Residual sum of squares, eine Quadratsumme in der Statistik, siehe Residuenquadratsumme#RSS
 Rillen-Schulter-Stift-Geschiebe, Verbindungselement der Zahntechnik, siehe Matrize (Zahnmedizin)#RSS
 Rich Site Summary, später Really Simple Syndication, Datenformat zur Zusammenfassung, siehe RSS (Web-Feed)
 Rollstuhlsport Schweiz, Abteilung der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung

Siehe auch:

Abkürzung